Points attribués lors de la saison 2010-2011 de snooker :

Notes et références

Liens externes 
  2010/11 Official Rankings (Revision One)
  2010/11 Official Rankings (Revision Two)
  2010/11 Official Rankings (Revision Three)
  2010/11 Official Rankings (End of Season)

Points attribués lors de la saison 2010-2011 de snooker
Points attribués lors de la saison 2010-2011 de snooker